Агьон () — французская фамилия.

Известные носители:
 Агьон, Габриэль (род. 1955) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Агьон, Филипп (род. 1956) — французский экономист.